Slovo Scar znamená anglicky "jizva". Tento název nese též několik písní a hudebních alb.

Další významy:

Film
 Film Hollow Triumph byl ve Velké Británii vydán pod názvem The Scar
 The Scar, anglický název polského filmu Blizna z roku 1976
 Scar, americký hororový film z roku 2007
 Scar (Lví král), hlavní záporná postava filmu Lví král
 Scar, vůdce kmene Komančů ve filmu The Searchers z roku 1956 

Televize
 Postava Scar a epizoda The Scar z japonského manga seriálu Fullmetal Alchemist
 Scar je název epizody Battlestar Galactica a současně jméno postavy, po níž je pojmenována.

 Zbraně
 FN SCAR, útočná puška americké armády
 SCAR (Sub-Caliber Aircraft Rocket), cvičná raketa americké armády

Ostatní
 Scars, kapela z Edinburghu hrající post-punk
 Scar, vesnice na skotském ostrově Sanday

Reference